Nils Johan Nordström kan syfta på: 

 Nils Johan Nordström (1891–1967), svensk idé- och lärdomshistoriker
 Nils Johan Nordström (1880–1943), svensk frikyrkoman